Andreas von Oberstein ist der Name folgender Personen:

* Andreas von Oberstein (Archidiakon) (um 1400–1450), deutscher Geistlicher, Archidiakon in Speyer und Worms
 Andreas von Oberstein (Domdekan) (1533–1603), deutscher Geistlicher, Domherr in Speyer